A 2002-es Roland Garros férfi versenyét a spanyol Albert Costa nyerte honfitársa Juan Carlos Ferrero előtt.

Kiemeltek 

  Lleyton Hewitt (Negyedik kör)</li>
  Marat Szafin (Elődöntő)</li>
  Tommy Haas (Negyedik kör)</li>
  Andre Agassi (Negyeddöntős)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Második kör)</li>
  Tim Henman (Második kör)</li>
  Gustavo Kuerten (Negyedik kör)</li>
  Roger Federer (Első kör)</li>
  Thomas Johansson (Második kör)</li>
  Sebastien Grosjean (Negyeddöntős)</li>
  Juan Carlos Ferrero (Döntős)</li>
  Pete Sampras (Első kör)</li>
  Andy Roddick (Első kör)</li>
  Jiří Novák (Harmadik kör)</li>
  Guillermo Cañas (Negyeddöntős)</li>
  Younes El Aynaoui (Második kör)</li>

  Carlos Moyà (Harmadik kör)
  Àlex Corretja (Elődöntő)
  Thomas Enqvist (Második kör)
  Albert Costa (Bajnok)
  Juan Ignacio Chela (Első kör)
  Andrei Pavel (Negyeddöntős)
  Fabrice Santoro (Második kör)
  Rainer Schüttler (Második kör)
  Tommy Robredo (Harmadik kör)
  Makszim Mirni (Első kör)
  Nicolas Escudé (Első kör)
  Nicolás Lapentti (Első kör)
  David Nalbandian (Harmadik kör)
  Sjeng Schalken (Harmadik kör)
  Gastón Gaudio (Negyedik kör)
  Ivan Ljubičić (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1